La Corrida Internacional de São Silvestre è una corsa su strada che si tiene a San Paolo, in Brasile, il 31 dicembre di ogni anno dal 1925.

Albo d'oro

Maschile

Femminile

Collegamenti esterni 
 

Competizioni di atletica leggera in Brasile
Competizioni sportive a San Paolo (Brasile)